

Codici 
 E45 – codice ECO della Difesa Nimzo-Indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 Strada Europea E45  – strada europea che collega Alta (Norvegia) a Gela (Italia)
 E45 – autostrada ecuadoregna Troncal Amazónica